Die britische Formel-4-Meisterschaft 2020 (offiziell British Formula 4 Championship certified by FIA – powered by Ford EcoBoost 2020) war die sechste Saison der britischen Formel-4-Meisterschaft. Es gab 26 Rennen, die Meisterschaft fand in Großbritannien statt. Die Saison begann am 1. August in Donington und endete am 15. November in Fawkham.

Teams und Fahrer 
Alle Teams und Fahrer verwendeten das Mygale-Chassis M14-F4, Ford-1,6-Liter-EcoBoost-Turbomotor und Reifen von Hankook.

Rennkalender 

Der Rennkalender wurde am 16. Juni 2019 erstmals präsentiert. Es gab neun Veranstaltungen auf acht Strecken zu je zwei oder drei Rennen. Alle Rennen fanden an TOCA-Wochenenden unter anderem mit der British Touring Car Championship (BTCC) statt.

Durch die globale COVID-19-Pandemie musste Mitte März der Start der Saison verschoben werden. Ursprünglich war geplant, dass die Saison am 28. März in Donington starten sollte. Aufgrund der niedrigen Tageslichtstunden musste das dritte Rennen in Dalton-on-Tees ersatzlos gestrichen werden.

Wertungen

Punktesystem 
Bei jedem Rennen bekamen die ersten zehn des Rennens 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e). Es gab keine Punkte für die Pole-Position und die schnellste Rennrunde. Für die Teamwertung wurden jeweils zwei Fahrer pro Rennen nominiert.

Fahrerwertung

Teamwertung

Weblinks 

 Offizielle Website der britische Formel-4-Meisterschaft (englisch)

Einzelnachweise 

2020
Motorsportsaison 2020